Melado de cana
 Mel de engenho
 Melaço

Veja também 
 Melada - substância espessa rica em açúcares, segregada geralmente por afídios e outros insetos, geralmente da ordem dos Hemiptera

Desambiguação